Krywe Osero (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Nordwesten der ukrainischen Oblast Mykolajiw mit etwa 7700 Einwohnern (2017).

Krywe Osero ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons und liegt 210 km nordwestlich vom Oblastzentrum Mykolajiw an der ukrainischen Fernstraße M 05 und an der Kodyma, einem rechten Nebenfluss des Südlichen Bugs. Am gegenüberliegenden Flussufer liegt das Dorf Krywe Osero Druhe mit etwa 2700 Einwohnern.

Das Dorf wurde im Jahr 1762 gegründet und hat seit 1970 den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Rajon 
Krywe Osero ist das administrative Zentrum des Rajon Krywe Osero. Der Rajon liegt im Nordwesten der Oblast Mykolajiw, hat etwa 25.000 Einwohner und eine Fläche von 814 km². Die Bevölkerungsdichte beträgt 31 Einwohner je km².

Weblinks  

 Ortsgeschichte Krywe Osero in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Mykolajiw
Gegründet 1762
Rajon Krywe Osero